Miejscowości w USA:
 Kosciusko – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Attala
Gminy w USA:
 Kosciusko (ang. Kosciusko Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kosciusko (ang. Kosciusko County) – w stanie Indiana

Zobacz też 
 Kościuszko